Buyken ist der Name von
 Anette Buyken (* 1967), deutsche Ökotrophologin
 Constanze Buyken (* 2. H. 20. Jahrhundert), deutsche Historikerin
 Thea Buyken (verheiratete von der Lieck (1906–1993)), deutsche Historikerin